Hvardiiske (în ) este localitatea de reședință a comunei Hvardiiske din raionul Pervomaiske, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Hvardiiske era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de tătară crimeeană (%) și ucraineană (%).

Note 

Hvardiiske, Hvardiiske
Hvardiiske, Hvardiiske, Pervomaiske
Hvardiiske, Hvardiiske, Pervomaiske, Crimeea